Юсьвинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Юсьвинском районе Пермского края Российской Федерации.

Административный центр — село Юсьва.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Коми-Пермяцкого автономного округа от 19 ноября 2004 года № 64 «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Юсьвинского района Коми-Пермяцкого автономного округа»

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Юсьвинского района
Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году